Entwicklungsmodelle (auch: Ebenenmodelle, Entwicklungstheorien, Stufenmodelle, Stufentheorien, Stufenkonzepte) sind wissenschaftliche Beschreibungen von Prozessen, bei denen sich einzelne Stufen und Phasen identifizieren und deren Abfolge empirisch untersuchen und voraussagen lassen; die wichtigsten beziehen sich auf  

 die Entwicklung unbelebter Materie, ausgehend vom Urknall, untersucht durch Kosmologie und Chemie, 
 die Biologische Evolution, die Entwicklung des Lebens auf der Erde, untersucht durch die Biologie und interpretiert durch die Evolutionstheorie, 
 die Ontogenese oder Reifung eines einzelnen Menschen, untersucht durch die Entwicklungspsychologie und gestaltet durch die Pädagogik,
 die soziokulturelle Evolution von Gruppen, Gesellschaften und der Menschheit als Ganzes, untersucht durch die Sozialwissenschaften,
 die religiöse Entwicklung des Menschen, untersucht durch Religionswissenschaft und Psychologie,
 die wirtschaftliche Entwicklung von Städten, Regionen, Gesellschaften, Ländern und Kontinenten sowie die globale wirtschaftliche Entwicklung untersucht durch die Volkswirtschaftslehre,
 die Programmentwicklung einer Software, siehe Vorgehensmodell (Software).